Karge ist der Name

 der polnischen Stadt Kargowa (deutsch Unruhstadt, auch Karge), siehe Kargowa

Karge ist der Familienname folgender Personen:
 Hansjürgen Karge (* 1941), deutscher Jurist.
 Henrik Karge (* 1958), deutscher Kunsthistoriker
 Manfred Karge (* 1938), deutscher Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor
 Paul Karge (1881–1922), deutscher Orientalist
 Stefan Karge (* 1963), deutscher Amateurastronom
 Thorsten Karge (* 1964), deutscher Politiker und Unternehmensberater

Siehe auch:
 Karche
 Karg
 Carge